SSH2 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 423 амінокислот, а молекулярна маса — 158 216.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеїн-фосфатаз, фосфопротеїнів.
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг.
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину.
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки